Miedniewice peut désigner en Pologne :

 Miedniewice, village de la voïvodie de Łódź
 Miedniewice, village de la voïvodie de Mazovie